Staatsministerium des Innern ist die offizielle Bezeichnung für:
 Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, das Innenministerium des Freistaats Bayern
 Sächsisches Staatsministerium des Innern, das Innenministerium des Freistaats Sachsen